Guadalupe – miasto w Kostaryce; 26 700 mieszkańców (2006). Przemysł spożywczy, włókienniczy.

Miasta w Kostaryce